Tuberaktinomicin se može odnositi na:

 Viomicin, prvi tuberaktinomicin 
 Enviomicin, takođe poznat kao tuberaktinomicin N